Чентурионе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чентурионе II Дзаккариа (ум. 1432) — последний князь Ахейский в 1404—1430 годах.
 Чентурионе, Агостино (1584—1657) — дож Генуэзской республики.
 Чентурионе, Андреа (1471—1546) — дож Генуэзской республики.
 Чентурионе, Джованни Баттиста (1603—1692) — дож Генуэзской республики.
 Чентурионе, Джорджо (1553—1629) — дож Генуэзской республики.
 Чентурионе, Лоренцо (1645—1735) — дож Генуэзской республики.